En grammaire, le verbe est le noyau principal d'une phrase.
En religion, le Verbe est la parole de Dieu.
En sémantique, le verbe est le synonyme de la parole.